Il singolare del torneo di tennis Omaha Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Jimmy Connors che si ritirato sul punteggio di 5–0.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (Campione)
 Jimmy Connors (finale)

 Juan Gisbert (semifinali)
 Alex Mayer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Omaha Open 1973